

Chimica 
 R33 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R33 – tangenziale di Poperinge (Belgio)
 R33 – strada regionale Pietermaritzburg – Lephalale (Sudafrica)
 Nissan Skyline R33 – autovettura della Nissan Motor

Altro 
 R33 – dirigibile britannico